FEG steht für:
 Freie Evangelische Gemeinden in der Schweiz, siehe unten FeG
 Friedrich-Ebert-Gymnasium (Berlin)
 Friedrich-Ebert-Gymnasium (Bonn)
 Friedrich-Ebert-Gymnasium (Hamburg)
 Friedrich-Engels-Gymnasium (Berlin)
 Friedrich-Eugens-Gymnasium Stuttgart
 Freiberger Eisenbahngesellschaft, deutsches Eisenbahnverkehrsunternehmen
 Friauler Eisenbahn-Gesellschaft, österreichisches Eisenbahnunternehmen
 Friesoyther Eisenbahngesellschaft
 Bahnhof Eschwege (DS100-Code)
 Fergana International Airport (IATA-Code), Flughafen von Fargʻona, Provinz Fargʻona, Usbekistan
 Fly Egypt (ICAO-Code), eine ägyptische Charterfluglinie
 Flug-Elektronik-Gesellschaft, Vorgängerunternehmen der ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH

FeG steht für:
 Freie evangelische Gemeinde, eine freikirchliche Gemeinde, siehe:
 Bund Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland
 Freie Evangelische Gemeinden in der Schweiz (FEG Schweiz)

F.E.G. steht für:
 Markenname des ehemaligen deutschen Automobilherstellers Friedrich Erdmann Maschinenfabrik

FÉG steht für:
 FÉG (Fegyver és Gépgyár, „Waffen und Maschinenfabrik“), ungarischer Waffenhersteller
 FÉG 37M (auch Frommer 37.M), bei der deutschen Wehrmacht in der Variante Pistole M 37 Kal. 7.65 mit Sicherung
 FÉG AP9, basierend auf der Walther PP

Feg ist der Spitzname folgender Personen:
 Feg Murray (1894–1973), US-amerikanischer Leichtathlet

FEG